Дарибаев — казахская фамилия.

 Известные носители
 Дарибаев, Алтынбек Дарибаевич (1927—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Дарибаев, Кушербай (1892—1964) — Герой Социалистического Труда.